Pet d'âne est une expression familière pouvant désigner différentes choses en français :

 en cuisine, les  beignets d'Amiens
 en botanique, le Chardon aux ânes (Onopordum acanthium)